Lenzing ist:

 der alte deutsche Name des Monats März
geographisch:
 Lenzing, Marktgemeinde in Oberösterreich
 Lenzing (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft und Katastralgemeinde von Saalfelden am Steinernen Meer in Salzburg
 Lenzing AG, ein oberösterreichischer Industriekonzern
 Lenzing Plastics GmbH, oberösterreichisches Industrieunternehmen
 Lenzing (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling im Landkreis Straubing-Bogen, Niederbayern

Lenzing ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Lenzing (* 1967), deutscher Musiker und Posaunist

Siehe auch:
 Lenz
 Lensing